

Красний — селище міського типу, районний центр у Смоленській області
 Красний — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Красний — селище, Старошайговський район, Мордовія
 Красний — селище, Темниковський район, Мордовія

Красний — річка в Закарпатській області, притока Тересви
 Красний — струмок в Закарпатській області, притока Тереблі
 Красний — провулок у місті Одеса (історичний центр)

 Пйотр Красний — польський історик мистецтва